Italien bei der Mundialito in Uruguay.

Italienisches Aufgebot

Italienische Spiele

Vorrunde 

Fußball 1981
Fußball (Italien)